Volksbuchhandlung steht für

 VEB Volksbuchhandlung in Berlin
 Volksbuchhandlung in Hannover, 1947 auf Initiative der SPD gegründet, siehe Georgsbuchhandlung